Безмер може да се отнася за българския владетел:

 Батбаян, управлявал от 668 до 671

Името Безмер носят и две български села:

 Безмер, област Добрич
 Безмер, област Ямбол

Името Безмер носи морски нос на северозападния бряг на полуостров Варна, остров Ливингстън